Castigaleu kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castigaleu (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Castigaleu (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar